Terror Squad (grupa muzyczna)
 Terror Squad (album Artillery)